Ю́рьё Э́лиас Си́рола (, настоящее имя Юрье Элиас Сирен  использовал до 1896 года, на русском - Юрий Карлович Сирола, 8 ноября 1876, Пийккиё, Великое княжество Финляндское — 18 марта 1936, Москва, СССР) — финский писатель и политик, начинал учителем народной школы. Один из основателей Коммунистической партии Финляндии.

Биография 
Родился в семье финского пастора-писателя и дочери виноторговца. Получил домашнее начальное образование, обучался в Выборгском классическом лицее. В 1896 году поступил в Гельсингфорсский университет.

Работал журналистом в «Народной газете» () с 1904 по 1906 и газете «Рабочий» () с 1906. Написал многочисленные книги, особенно труды о обществе и политике. Перевёл труды Августа Стринберга и Карла Каутского на финский язык. Активно участвовал в развитии системы рабочих школ и просвещения.

С 1903 до 1918 член Социал-демократической партии Финляндии. Народный депутат от партии в 1907—1909 и в 1917 в финский сейм. Принадлежал к левому крылу партии. В 1905—1906 секретарь СДПФ. В 1909—1911 член Правления и сопредседатель СДПФ. В 1910—1913 годах работал в США.

Во время гражданской войны в Финляндии в 1918 уполномоченный по иностранным делам Народного Совета Финляндии. После поражения красных в гражданской войне бежал в Советскую Россию. Член ЦК Коммунистической партии Финляндии. В 1921—22, 1928—36 член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна.

С 1929 года — нарком просвещения Автономной Карельской ССР, с 1934 года входил в состав Карельского обкома ВКП (б).

Умер в Москве от инсульта в 1936. Похоронен в Хельсинки на кладбище Малми в квартале 23-9-123 рядом с братской могилой руководителей КПФ.

В его честь назван фонд Юрьё Сирола, который содержал в 1946—1994 годы народный университет, также названный в его честь в Хяменлинна, усадьбу Ванаянлинна. Фонд действует и в настоящее время, несмотря на роспуск университета.

Примечания

Литература 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3) — С. 93

Ссылки 
 
 Юрьё Сирола народный депутат. Официальный сайт парламента.

Революционеры Финляндии
Социал-демократы Финляндии
Коммунисты Финляндии
Члены КПСС
Члены ЦИК Автономной Карельской ССР
Члены Исполкома Коминтерна
Выпускники учебных заведений Выборга